Venezolano (moneda), moneda de curso legal en Venezuela entre 1871 y 1879.
 El Venezolano, periódico y publicación del Partido Liberal de Venezuela.